«Colegio (de) San Agustín» puede referirse a diversas instituciones:

Instituciones

Argentina 
 Colegio San Agustín (Buenos Aires)

Bolivia 
 Colegio San Agustín (Cochabamba)

Chile 
 Colegio San Agustín (Santiago de Chile)
 Colegio San Agustín (Antofagasta)

Colombia 
 Colegio San Agustín (Bogotá)

España 
 Colegio San Agustín (Alicante)
 Colegio San Agustín (Madrid)
 Colegio San Agustín (Ceuta)
 Colegio San Agustín (Canarias)
 Colegio San Agustín (Zaragoza)
 Colegio San Agustín (Santander)
 Colegio San Agustín (Sevilla)
 Colegio San Agustín (Valladolid)
 Colegio San Agustín (Calahorra)
 Colegio San Agustín (León)

México 
 Colegio San Agustín (Mérida)

Perú 
 Colegio San Agustín (Lima)
 Colegio San Agustín (Iquitos)

Venezuela 
 Colegio San Agustín El Paraíso (Caracas)
 Colegio San Agustín Caricuao (Caracas)
 Colegio San Agustín El Marques (Caracas)
 Colegio San Agustín Ciudad Ojeda (Zulia)